Dordogne steht für:

 Dordogne, Fluss zur Gironde in den Atlantik, Frankreich
 das nach dem Fluss benannte Département Dordogne in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Dordogne limousine, eine Landschaft im westlichen Zentralmassiv in Frankreich
 Dordogne (Haine), Nebenfluss der Haine in der Provinz Hennegau, Belgien
 Dordogne (Canche), Nebenfluss der Canche im Département Pas-de-Calais, Frankreich
 Alles-sur-Dordogne, Gemeinde im Département Dordogne, Frankreich